

Patronymie
 Benny Engelbrecht (1970- ) est un homme politique danois.
 Constanze Engelbrecht (1950-2000) est une actrice allemande.
Erich Engelbrecht (1928-2011) est un artiste allemand.
 Erwin Engelbrecht (1891-1964) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jannie Engelbrecht (1938- ) est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Jesse Engelbrecht (1983-), joueur sud-africain de squash.
 Johannes Jacobus Engelbrecht (1989-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Julie Engelbrecht (1984-), actrice franco-allemande.
 Karl von Engelbrecht (1846-1917) est un militaire et un diplomate allemand.